Орига́ми ( — сложенная бумага):
 Оригами — вид традиционного японского искусства.
 Оригами (альбом) — третий студийный альбом Юлии Савичевой (2008).
 Оригами. Искусство складывания из бумаги (журнал) — общероссийский журнал, выходивший с 1996 по 2002 г. в г. Москве.